Citi Open 2017 (kobiety)
 Citi Open 2017 (mężczyźni)